In-A-Gadda-Da-Leela () — второй эпизод шестого сезона мультсериала «Футурама»

Сюжет 
Земля под угрозой уничтожения. В сторону Земли летит таинственная сфера V-GINY, которая уже уничтожила на своём пути планету XXX, планету Нудистских Пляжей, планету Жопитер, а также планету #!@€$!#%& (которую не принято упоминать в порядочном обществе). И не просто уничтожила, а стёрла, «как восемнадцать минут из компрометирующей записи». Зеппу и Лиле, отправившимся к сфере на одноместном невидимом истребителе, не удалось её обезвредить. Они потерпели крушение в неизвестной точке Галактики, и оказались в саду, где ещё не ступала нога человека. Тем временем Профессору удалось выяснить происхождение таинственной сферы, а также то, за что она уничтожает планеты — она выступает в роли органа цензуры, «вырезая» планеты «неприличного содержания». Единственный шанс спасти Землю — заставить людей вести себя в рамках приличия. То есть почти никаких шансов. Возможно, Зеппу и Лиле придётся стать Адамом и Евой нового человечества.

Лилу в саду придавливает деревом, и она не может встать на ноги. Кроме того, она сильно вспотела в лётном костюме, который пришлось снять, чтобы не умереть от обезвоживания (чтобы прикрыть наготу, Зепп предлагает Лиле фиговые листья). Зепп не может поднять бревно, чтобы освободить Лилу, но окружает её вниманием и заботой, что нетипично для него (сам он объясняет это травмой головы). Не сумел он также найти воды, или помощи, но смог насобирать горстку орешков, и решил даже сделать каким-то образом телескоп, чтобы Лила могла видеть, что творится на Земле. В саду также водится змей, и Лиле казалось, что он постоянно соблазнял Лилу на секс с Зеппом.

Тем временем команда Planet Express, отчаявшись убедить людей вести себя прилично, решает прилететь на остров Лоихи — единственный на Земле остров, куда не ступала нога человека, и спеть мантру чистоты, чтобы показать таинственной сфере, что на Земле ещё есть места, не изгаженные людьми. Но Бендер всё портит, заигрывая с передающей антенной, с помощью которой они собирались транслировать мантру чистоты.

Лила через телескоп, сделанный Зеппом, видит, как таинственная сфера разрушает Землю. Лила вконец теряет рассудок и решает отдаться Зеппу. На неё падает яблоко, и она воспринимает это как знак, что им предстоит стать прародителями нового человечества. Только прежде, чем отдаться Зеппу, она откусывает яблоко. И вдруг понимает, что орешки были солёные — как те, которые положил ей Фрай в дорогу. После расспросов она узнаёт, что вся забота, которую проявлял Зепп, была всего лишь попыткой развести Лилу на секс. На самом деле истребитель оказался почти цел, в нём сохранилась еда и вода, деревом Лилу придавил сам Зепп. Позже появился Фрай, и оказалось, что они на Земле, а сцену гибели Земли смонтировал Зепп и показал Лиле через голографический проектор системы навигации истребителя. Однако сфера никуда не делась, но она увидела Зеппа с Лилой и приняла их за Адама и Еву. Сфере это понравилось, и она согласилась не уничтожать Землю при условии, что Зепп и Лила «скрепят делом свой союз». Лила согласна при условии, что нет другого способа спасти Землю, но Зепп в растерянности и согласился не сразу. Фрай же попросил хотя бы прикрыть это цензурой, в чём сфера отказала.

Персонажи 
Список новых или периодически появляющихся персонажей сериала

 Зепп Бранниган
 Киф Крокер
 Голова Ричарда Никсона
 Сэл
 Петуния

Изобретения будущего 
 Невидимый космический истребитель — небольшой одноместный космический корабль, способный становиться полностью невидимым. Пассажира, однако, корабль не скрывает.
 Купол всепонимания — стеклянная камера, возможно, ускоряющая мыслительные процессы.

Интересные факты 
 Как выяснил Профессор, загадочная сфера возникла в результате столкновения и слияния двух спутников: USAF Flying Destiny и V-Сhip. Прототипом последнего стала технология V-Chip, которая должна поддерживаться каждым телевизором, продаваемым в США.
 Когда Никсон говорит про уничтожение планеты XXX, он сравнивает это с восемнадцатью минутами компромата, именно столько минут отсутствует на Уотергейтской записи видеокамер.
 Чёрную субстанцию, похожую на ту, что выделяет V-GINY, можно видеть в игре «Primary».

Ссылки на культурные явления 
 Название серии является аллюзией на композицию группы Iron Butterfly — «In-A-Gadda-Da-Vida».
 V-GINY — прямая пародия на сущность «Ви-Джер» из полнометражного фильма «Звёздный путь» (1979), которая так же одержима идеей уничтожения Земли, а также от вагины (vagina) с дефисом вместо буквы a и y на конце.
 Узкий коридор в подземном Белом Доме такой же, как в «Матрице: Перезагрузке».
 Фрай носит плакат с надписью «The End Is Nigh» — такой же, что и Роршах в фильме «Хранители».
 Серия содержит несколько отсылок на «Звёздные войны». Например, фраза «Почувствуй отверстие, Лила» — прямая отсылка к фразе «почувствуй Силу, Люк» (после чего звучит фраза из автомобильного навигатора «Сверните налево через 1.3 мили»). Также у сферы есть только одно уязвимое место, как у Звезды Смерти, куда и направлялись Лила и Зепп.
 Зепп Бранниган упоминает сериал C.S.I.: Место преступления Майами.

Ссылки на предыдущие эпизоды 
 Среди телепередач и видеороликов, которые уничтожает сфера V-GINY, можно увидеть рекламу порошка Torgo из полнометражного фильма Futurama: Bender's Big Score.

Ссылки 
 In-A-Gadda-Da-Leela на Futurama wiki
 

In-A-Gadda-Da-Leela